Lincoln Heights ist der Name folgender Orte:

 Lincoln Heights (Los Angeles), Stadtteil von Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Lincoln Heights (Ohio), Gemeinde in Ohio, Vereinigte Staaten
 Lincoln Heights (Ottawa), Stadtteil von Ottawa, Ontario, Kanada

Lincoln Heights steht für:
 Lincoln Heights (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2007–2009)